Karl von Rettberg ist der Name folgender Personen:

* Karl von Rettberg (Oberst) (1865–1944), deutscher Oberst
 Karl von Rettberg (Generalleutnant) (1870–1945), deutscher Generalleutnant